Myzostoma alatum är en ringmaskart som beskrevs av Graff 1884. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Myzostomum alatum. Myzostoma alatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
alatum